Taramarcaz ist der Familienname folgender Personen:
 Julien Taramarcaz (* 1987), Schweizer Cyclocross- und Straßenradrennfahrer
 Pierre-Marie Taramarcaz (* 1968), Schweizer Skibergsteiger